— распространённый преимущественно в Мексике вид галлюциногенных грибов из семейства . Также известен под названием Tamu. Употребление этих грибов оказывает психоделическое влияние на сознание, вызывает слуховые и визуальные галлюцинации и прочие эффекты.

Ацтеками Conocybe siligineoides почитался как священный и использовался ими в различных ритуалах.

Биологическое описание 
Тонкий и маленький гриб. Произрастает на гниющей древесине. Размер ножки составляет 7—8 сантиметров. Шляпка колоколообразной формы, размером в диаметре до 2,5 см, имеет тёмно-оранжевый цвет.

Лекарственные свойства 
По результатам некоторых исследований, содержащийся в Conocybe siligineoides псилоцибин, уменьшает симптомы мигрени и головных болей. Также благотворно влияет на людей, страдающих обсессивно-компульсивным расстройством, чувством тревоги и депрессией.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Conocybe siligineoides в базе данных MycoBank

Галлюциногенные грибы
Грибы Северной Америки
Больбитиевые